Пара Иван Додиг и Марсело Мело — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы братья Брайаны защищали свой титул, однако в четвертьфинале уступили Флорину Мердже и Хорие Текэу.

Посев 
Сеянные команды начали турнир со второго раунда.

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Четвертьфинал)
  Джейми Маррей /  Бруно Соарес (Финал)
 ' Иван Додиг /  Марсело Мело (Титул)
  Рохан Бопанна /  Жан-Жюльен Ройер (Второй раунд)

<li>  Флорин Мерджа /  Хория Текэу (Полуфинал)
<li>  Даниэль Нестор /  Вашек Поспишил (Полуфинал)
<li>  Равен Класен /  Раджив Рам (Четвертьфинал)
<li>  Хенри Континен /  Джон Пирс (Четвертьфинал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Rogers Cup 2016